Příjmení Šindelka (Sindelka, Schindelka) nosí více osobností:

 Hugo Schindelka (1853–1913), veterinární lékař
 Marek Šindelka (* 1984), český spisovatel

bez přízvuku
 Josef Sindelka
 Patrick Sindelka, podnikatel

jiné významy
Šindelka (Kařtýn)

Související články 
 Šindel
 Schindler, Šindelář